Христо Ботев може да е квартал на:

 Варна
 Добрич
 Кюстендил
 София